Меномини () — река на северо-западе штата Мичиган и северо-востоке штата Висконсин, США. Длина составляет приблизительно 187 км. На всём протяжении вместе с притоком — рекой Брюле, является частью границы между двумя штатами.

Описание 
Река начинается примерно в 16 км к северо-западу от города Айрон-Маунтин, штат Мичиган. Меномини течет на юго-восток, захватывая реку Пайн и проходит мимо городов Кингсфорд (штат Мичиган) и Ниагара (штат Висконсин). Затем она продолжает свой путь на юг, образуя широкие излучины собирая реки Стёрджен, Пембонвон и Пайк. Впадает в залив Грин-Бей на озере Мичиган с севера между городами Маринетт, штат Висконсин и Меномини, штат Мичиган.

На всем протяжении река Меномини была превращена в ряд крупных водохранилищ. Вода, содержащаяся в этих водоемах, является одной из самых чистых. Земли вокруг этих водохранилищ используются для рекреационного использования, для сохранение береговой линии.

Название реки происходит от алгонкинского термина, означающего «дикий рис». Меномини — единственное коренное индейское племя, живущее в штате Висконсин сегодня.

Федерально признанное индейское племя меномини имеет резервацию на реке Вулф (приток реки Фокс).

Дно реки и грунтовые воды в районе города Маринетт сильно загрязнены соединениями мышьяка, которые были выпущены компанией «Ансул» с 1957 по 1977 год в результате производства гербицидов.

См. также 
 Список рек Мичигана

Примечания 

Бассейн Мичигана
Реки Висконсина
Реки Мичигана
География округа Меномини (Мичиган)
География округа Маринетт
География округа Дикинсон (Мичиган)
География округа Флоренс (Висконсин)
География округа Айрон (Мичиган)